

Klón 
 klónozás, biológiában genetikailag egyező egyed létrehozása
 molekuláris klónozás
 klón (sejtbiológia)
 klón (B-limfocita)
 klón (informatika), az eredetivel megegyező funkcionalitású (hardver)termék, pl. IBM PC-klónok
 klón (eszköz) rajzolóprogramokban
 Clone (Java metódus)
 Clone, Linux rendszerhívás
 klónok, algebrai speciális művelethalmazok

A klón 
A klón (2001) brazil televíziós sorozat
A klón (2010) amerikai–mexikói televíziós sorozat